Jacob Willemsz. Delff (I), Nederlands kunstschilder, ca. 1550 - 1601, grootvader van
Jacob Willemsz. Delff (II), Nederlands kunstschilder, 1619 - 1661